Maytanchi (quechua: Maitanshi) hija del inca Huáscar.  Nació en Cuzco, se cree que nació para el año 1516. 

Era considerada la hija favorita entre las hijas del inca Huáscar. Su madre formaba parte de  las vírgenes del Sol (grupo de clase alta donde se educaba a las mujeres en el arte y la religión). Como costumbre su madre le enseñó a Maytanchi a tejer, hilar y como cuidar niños. Su padre le llevaba telas finas y prendas de oro como obsequio a su hija, pero esto lo hacía a escondidas ya que por jerarquía las hijas con mayor importancia social eran las hijas del Inca con su legítima esposa (la Coya) y no con sus concubinas.

Maytanchi era muy bella y fue elegida para ser parte de las vírgenes del Sol a temprana edad. Y empezó a tener ofertas  de compromiso desde los 14 años pero su padre, Huáscar, no permitió que se casase a temprana edad; él prefirió dejar su belleza para el servicio a los dioses.

Cuando Atahualpa le quitó el trono a su padre, mandó a matar a Huáscar y toda su familia. Maytanchi no fue ejecutada ya que Atahualpa la quería tener como esposa por su gracia y belleza. No se conoce con certeza si ella tuvo una relación con Atahualpa debido al corto periodo de tiempo en que fue Inca. 

Con la llegada de los españoles se cree que Maytanchi por ser una de las favoritas de Atahualpa fue ejecutada. Pero también se cree fue raptada por los mismos españoles. Lo que es seguro que después de la muerte de Atahualpa ella desapareció del Cuzco.

Véase también 
 Conquista del Perú

Nobles incaicos
Mujeres incaicas